Берёзовка — река в России, протекает по территории Чёлмужского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии. Длина реки — 17 км, площадь водосборного бассейна — 89,1 км².

Река берёт начало из Педозера на высоте 179 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в северо-восточном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет 10 притоков суммарной длиной 26 км.

Втекает по левому берегу в реку Выг.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001212102000005394.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Притоки Верхнего Выга
Реки Медвежьегорского района